Bergmeister ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmar Bergmeister (1929–2013), Fernsehansagerin des SDR
 Hermann Bergmeister (1869–1938), österreichischer Maler und Grafiker
 Jörg Bergmeister (* 1976), Rennfahrer im Porsche-Werkskader
 Karl Bergmeister, Pseudonym von Hans Jonak von Freyenwald (1878–1953), österreichischer Ministerialrat und antisemitischer Publizist 
 Konrad Bergmeister (* 1959), Ingenieur, Universitätsprofessor und -präsident
 Manfred Bergmeister (1927–2019), deutscher Kunstschmied
 Otto Bergmeister (1845–1918), österreichischer Chirurg und Augenarzt
 Stefan Bergmeister (* 1996), österreichischer Fußballspieler
 Tim Bergmeister (* 1975), Rennfahrer in der FIA GT3-Europameisterschaft
 Volker Bergmeister (* 1959), deutscher Journalist und Autor
 Willi Bergmeister (1949–2013), deutscher Rennfahrer

Sonstiges:
 Bergmeister, ehemalige Berufsbezeichnung im Bergbau
 Bergmeister (Eisenbahn), Verantwortlicher für den Ablaufberg auf einem Rangierbahnhof
 Bergmeister (Traktor), eine Traktorenmarke der Firma Alois Hieble & Co.
 Victoria V 35 Bergmeister, Motorradmodell der Victoria-Werke AG
 Sieger von Radsport-Meisterschaften im Bergfahren, z. B. der Deutschen Bergmeisterschaft
 Sieger einer Motorsport-Meisterschaft für Bergrennen
 Fahrradmodelle der Puch-Werke der 1950/1960er Jahre